Napaeosciomyza är ett släkte av tvåvingar. Napaeosciomyza ingår i familjen Helosciomyzidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Napaeosciomyza